Mikhail Nikolayevich Zakharov (n. 1984) – calciatore russo
Mikhail Nikolayevich Zakharov (1912-1978) – ufficiale della marina sovietica